Выр () — водопад на реке Горный Тикич в Маньковском районе Черкасской области Украины, вблизи села Буки. Высота водопада — 2 метра. Водопад расположен в месте протекания реки Горный Тикич через выходы гранитов.

Водопад имеет искусственное происхождение. Он являлся частью гидротехнических сооружений расположенной поблизости Букской ГЭС, одной из первых на Украине малых ГЭС, строения которой частично сохранились до наших дней.

Ниже по течению от водопада начинается Букский каньон.

В 1972 году водопад Выр получил статус гидрологического памятника природы местного значения.

Примечания 

Водопады Украины
Водные объекты Черкасской области
Искусственные водопады
Гидрологические памятники природы
Памятники природы Украины
Бассейн Южного Буга